Le traité d'Indian Springs peut faire référence à deux traités signés entre les États-Unis et les Creeks à Indian Springs, en Géorgie :
 le traité d'Indian Springs de 1821 ;
 le traité d'Indian Springs de 1825.